Romsée, section de la commune belge de Fléron dans la province de Liège
 Gérard Romsée (1901-1975), homme politique belge et militant flamand